Vasilenko je priimek več oseb:
 Semjon Fjodorovič Vasilenko, sovjetski general
 Sergej Nikiforovič Vasilenko, ruski skladatelj
 Ivan Dimitrijevič Vasilenko, ruski pisatelj

Ruski priimki